Shanhe bezeichnet:

 Shanhe (Wuchang) (山河镇), Großgemeinde der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shanhe (Zezhou) (山河镇), Großgemeinde im Kreis Zezhou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Shanhe (Zhengning) (山河镇), Großgemeinde im Kreis Zhengning in der chinesischen Provinz Gansu
 Shanhe (Longde) (山河乡), Gemeinde im Kreis Longde im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Shanhe (Shuangyang) (山河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangyang in der chinesischen Provinz Jilin